Het Asian Club Championship 1999/2000 (Aziatisch Kampioenschap voor landskampioenen) was de vijftiende editie van dit voetbaltoernooi. Deze editie werd gewonnen door Al-Hilal Riyad door in de finale Júbilo Iwata met 3-2 te verslaan.

Wedstrijden

Eerste ronde 
 De wedstrijden werden tussen 5 augustus en 3 oktober 1999 gespeeld.
 West-Azië

|}
 *  n.g. = niet gespeeld; Al Qadisiya Koeweit trok zich terug 

 Oost-Azië

|}
 *  n.g. = niet gespeeld; Dalian Wanda, Happy Valley AA en de kampioen van Nepal trokken zich terug

Tweede ronde 
 De wedstrijden werden tussen 9 oktober en 4 december 1999 gespeeld.
 West-Azië

|}
 Oost-Azië

|}
  * Terugwedstrijd werd geannuleerd
 ** Heenwedstrijd werd geannuleerd door de slechte conditie van het veld

Kwartfinale 
De kwartfinale werd in twee groepen gespeeld. West-Azië op 7, 9 en 11 februari in Riyad, Saoedi-Arabië en Oost-Azië op 25, 27 en 29 februari in Kagoshima, Japan.

West-Azië

Oost-Azië

Halve finale

Om derde plaats

Finale 

AFC Champions League
Voetbal in 1999
Voetbal in 2000